Конџило може бити:
 Конџило (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Конџило (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ